Danziger Creditanstalt A.G. (Gdańska Instytucja Kredytowa S.A., w wolnym tłumaczeniu: Gdański Bank Kredytowy) – działający w Gdańsku w latach 1917-1921 bank o kapitale gdańskim, następnie niemieckim.

Historia 
Powstał przed 1917 jako Danziger Credit-Bank. W 1921 przy udziale Dresdner Bank A.G. został przekształcony w Danziger Creditanstalt A.G.. Działał do 1942, choć w 1924 został przejęty przez Dresdner Bank A.G., zaś od 1925 dzielił z nim siedzibę.

Siedziba 
Siedziba banku mieściła się przy Langer Markt 37/38, obecnie Długi Targ (1921-1924), Langer Markt 12-13 (1936-1942).

Zobacz też 
 Banki w Gdańsku

Bibliografia 
 Edmund Cieślak (red.): Bankierzy i banki w dziejach Gdańska, Bankowa Fundacja Kultury/Wydawnictwo Skorpion Warszawa 1998, 199 s., 
 Encyklopedia Gdańska, Fundacja Gdańska 2012, s. 58
 książki adresowe
Banki Wolnego Miasta Gdańska